La famille Bonfadini est une famille patricienne de Venise, originaire du Tyrol. Elle fut agrégée en 1648 à la noblesse de Venise après avoir déversé la taxe de 100 000 ducats pour besoins de guerre.

Armes 
Les armes des Bonfadini se composent de l'Aigle impériale déployée, les têtes couronnées d'argent en champ d'azur; au cœur de l'aigle, un écusson coupé d'azur et d'or, l'azur chargé d'une tour d'argent, avec une fleur de lys d'or entre les couronnes de l'aigle.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien